Ilínskaia (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Ilínskaia (Vólogda), localitat de la província de Vólogda, a Rússia